Stanisław Bochyński (ur. w 1962) - architekt radomski. Od maja 2011 roku architekt miejski w Radomiu.

Życiorys 
Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego i Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Autor m.in. projektu gmachu Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej przy ul.Chrobrego, szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Rapackiego i siedziby radomskich strażaków przy ul. Traugutta w Radomiu. Przewodniczył sądowi konkursowemu, który wybierał koncepcję fontann na radomskim placu Konstytucji 3 Maja i Bramy Krakowskiej.

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1962
Polscy architekci
Architekci związani z Radomiem
Absolwenci Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej